Сокращение АЧР может означать:
 Автоматическая частотная разгрузка — один из методов повышения надежности работы электроэнергетической системы (предотвращения образования «лавины частоты») путём отключения наименее важных потребителей электроэнергии при внезапно возникшем дефиците активной мощности в системе.
 Азиатская часть России — часть территории Российской Федерации, географически относящаяся к Азии.
 Армия Чешской Республики () — совокупность войск и сил Чехии.